Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Centre-du-Québec

Aston-Jonction

Baie-du-Febvre

Bécancour

Chesterville

Daveluyville 

Regroupement de Daveluyville avec la municipalité de Sainte-Anne-du-Sault en 2016.
 Le maire de Daveluyville, Antoine Tardif, démissionne pour devenir attaché politique du député conservateur de Richmond—Arthabaska Alain Rayes.
 Le maire de Sainte-Anne-du-Sault, Ghislain Noël, devient maire de la nouvelle ville de Daveluyville.

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Drummondville

Durham-Sud

Fortierville

Grand-Saint-Esprit

Ham-Nord

Inverness

Kingsey Falls

L'Avenir

La Visitation-de-Yamaska

Laurierville

Lefebvre

Lemieux

Lyster

Maddington

Manseau 

Jonathan Sylvestre remplace Julie Pressé au poste de conseiller #4 avant le .

Nicolet 

 Élection partielle au poste de maire en .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Alain Drouin pour problèmes de santé.
 Élection de Geneviève Dubois au poste de mairesse.

 Élection partielle au poste de conseiller #5 le .
 Organisée en raison de l'élection de la conseillère Geneviève Dubois au poste de maire.
 Élection de Michel Paradis, ancien conseiller au poste #2 de 2005 à 2013, au poste de conseiller #5.

Notre-Dame-de-Ham

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

Parisville

Pierreville 

Départ de Julie Gagnon (conseillère #4) en cours de mandat.

Plessisville (paroisse)

Plessisville (ville) 

 Élection partielle au poste de maire en  et au poste de conseiller du district Sainte-Famille le  
 Nécessaire en raison de la démission du maire Jean-Noël Bergeron pour problèmes de santé en .
 Élection par acclamationde Mario Fortin au poste de maire.
 Élection de Sylvain Beaudoin au poste de conseiller du district Sainte-Famille.

Princeville

Saint-Albert

Saint-Bonaventure

Saint-Célestin (municipalité)

Saint-Célestin (village)

Saint-Christophe-d'Arthabaska

Saint-Cyrille-de-Wendover

Saint-Edmond-de-Grantham 

 Élection partielle au poste de maire et au poste de conseiller #3 le .
 Nécessaire en raison de la démission de la mairesse Marie-Andrée Auger.
 Élection de Robert Corriveau au poste de maire.
 Élection de Jules Lafleur au poste de conseiller #3.

Saint-Elphège

Saint-Eugène

Saint-Félix-de-Kingsey

Saint-Ferdinand

Saint-François-du-Lac

Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Guillaume

Saint-Léonard-d'Aston

Saint-Louis-de-Blandford

Saint-Lucien 

Démission de la mairesse Suzanne Pinard-Lebeau en raison d'ennui de santé en automne 2016.

François Bernard (conseiller #2) devient maire en .

Saint-Majorique-de-Grantham

Saint-Norbert-d'Arthabaska

Saint-Pie-de-Guire

Saint-Pierre-Baptiste 

Nomination au poste de maire en 
 Organisée en raison de la démission du maire Bertrand Fortier.
 Donald Lamontagne, conseiller #2, agira à titre de pro-maire jusqu'à l'élection générale municipale de .

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Rosaire

Saint-Samuel

Saint-Sylvère

Saint-Valère

Saint-Wenceslas

Saint-Zéphirin-de-Courval

Sainte-Anne-du-Sault

Sainte-Brigitte-des-Saults

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Sainte-Clotilde-de-Horton

Sainte-Élizabeth-de-Warwick 

 Décès du maire Luc Le Blanc le .
 Jeannine Moisan, conseillère #3, devient mairesse de la municipalité.

Sainte-Eulalie

Sainte-Françoise

Sainte-Hélène-de-Chester

Sainte-Marie-de-Blandford

Sainte-Monique

Sainte-Perpétue

Sainte-Séraphine

Sainte-Sophie-de-Lévrard 

Samuel F. Charpentier remplace Christiane Michaud au poste de conseiller #6 avant le .

Sainte-Sophie-d'Halifax

Saints-Martyrs-Canadiens 

Décès de Michel Dumont (conseiller #5) en .

Tingwick 

Démission de Gaston Simoneau (conseiller #3) pour cause de d'apparence de collusion sur certains contrats le .

Victoriaville 

Élection partielle au poste de maire le 
Déclenchée en raison de la démission du maire Alain Rayes pour devenir député conservateur de Richmond—Arthabaska le 19 octobre 2015.
Élection d'André Bellavance, ancien député bloquiste de Richmond—Arthabaska de 2004 à 2015, au poste de maire.

Élection partielle au poste de conseiller district #9 (Arthabaska-Ouest) le 
Déclenchée en raison de la démission de Gilles Lafontaine, conseiller #9, pour se devenir candidat à la mairie lors des élections partielles de 2016.
Élection de Michael Provencher au poste de conseiller du district 9.

Villeroy

Warwick

Wickham

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Centre-du-Québec
Histoire du Centre-du-Québec
 Résultat